Publio Cornelio Anullino – console 199
 Publio Cornelio Anullino – console 216